Als Mentawai-Makak wurde früher eine auf den Mentawai-Inseln lebende Primatenart bezeichnet. Heute wird sie auf zwei Arten aufgeteilt:
 Pagai-Makak (Macaca pagensis)
 Siberut-Makak (Macaca siberu)

Einzelnachweise 

Mammalogie